Annapolis (Maryland)
 Annapolis (Missouri)
 Annapolis (geslacht), een spinnengeslacht
 Annapolis (film), een film uit 2006 onder regie van Justin Lin